Il y a plusieurs Henriette de Nassau-Weilbourg :
 Henriette de Nassau-Weilbourg (1780-1857), fille de Charles-Christian de Nassau-Weilbourg et de Caroline d'Orange-Nassau, mariée à Louis-Frédéric de Wurtemberg
 Henriette de Nassau-Weilbourg (1797-1829), fille de Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilbourg et de Louise-Isabelle de Kirchberg, mariée à Charles-Louis d'Autriche-Teschen